Quebracho (film), een Argentijnse film uit 1974 geregisseerd door Ricardo Wullicher 
 Quebracho (partij), een linkse Argentijnse politieke partij
 Quebracho (munteenheid), een niet-officiële munteenheid in de Argentijnse provincie Chaco tijdens de economische crisis van 2001-2002 
 Quebracho (boom), de naam voor een aantal bomen
 Quebracho (Uruguay), een plaats in Uruguay
 Quebrachos (departement), een departement in de provincie Santiago del Estero, Argentinië
 El Quebracho, een caserio (gehucht) in El Salvador